Osenbach ist ein geographischer Name:

 Osenbach, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Osenbach, Ortsteil der Gemeinde Oberthal, Saarland, Deutschland
 Osenbach (Lebacher Mandelbach), linker Oberlauf des Lebacher Mandelbachs (zur Theel) bis in Landsweiler, Stadt Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland